

Carriera

Club
Cresciuto nel settore giovanile del , ha esordito in prima squadra l'11 marzo 2018 disputando l'incontro di Qazaqstan Prem'er Ligasy vinto 2-1 contro il .

Il 16 febbraio 2022 viene ceduto in prestito con diritto di riscatto allo .

Statistiche

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Qaýrat: 2020

Qaýrat: 2018, 2021

Zenit San Pietroburgo: 2021-2022

Zenit San Pietroburgo: 2022

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale kazaka